Кит Чарльз Траск (; ) — новозеландский гребец, выступавший за сборную Новой Зеландии по академической гребле в первой половине 1980-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, чемпион мира, победитель и призёр многих регат международного значения.

Биография 
Кит Траск родился 27 ноября 1960 года в городе Хейстингс, Новая Зеландия.

Рассматривался в качестве кандидата на участие в летних Олимпийских играх 1980 года в Москве, где должен был выступать в распашных рулевых четвёрках, однако Новая Зеландия вместе с несколькими другими западными странами бойкотировала эти соревнования по политическим причинам.

Траск не смог пройти отбор в новозеландскую восьмёрку, выигравшую чемпионат мира 1982 года в Люцерне. Сам он отмечал, что был «слишком хорош, чтобы находиться там».

В 1983 году переехал из региона Хокс-Бей в Окленд и стал членом крупного столичного гребного клуба North Shore Rowing Club. Это значительно повысило его шансы на попадание в основной состав новозеландской национальной сборной, и в этом сезоне он успешно выступил на мировом первенстве в Дуйсбурге, одержав победу в зачёте рулевых четвёрок.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В составе четырёхместного безрульного экипажа, куда также вошли гребцы Шейн О’Брайен, Лес О’Коннелл и Конрад Робертсон, обошёл всех своих соперников в финале и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады Траск ещё в течение некоторого времени оставался в составе гребной команды Новой Зеландии и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году он выступил на чемпионате мира в Хазевинкеле — на сей раз попасть в число призёров не смог, в программе безрульных четвёрок финишировал в финале четвёртым.

Впоследствии работал плотником в Окленде, в 1999 году основал свою собственную строительную компанию Keith Trask Limited.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле